Натуральне число 2061
 2061 рік до нашої ери
 2061 рік нашої ери